USS Absecon wurden zwei Schiffe der United States Navy genannt, die nach dem Absecon Inlet bei Atlantic City benannt waren:
* USS Absecon (ID-3131), ein 1918 in Dienst gestelltes Frachtschiff
 USS Absecon (AVP-23), ein 1943 in und 1947 außer Dienst gestelltes Flugzeugmutterschiff der Barnegat-Klasse

Absecon